Naselja u BiH:
 Ravna (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica
 Ravna (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj

Naselja u Srbiji:
 Ravna (Knjaževac, Srbija), naselje u općini Knjaževac

Vidi i:
 Ravne (razdvojba)
 Ravni (razdvojba)
 Ravno, općina u BiH